Haris Radetinac, född 28 oktober 1985 i Novi Pazar, Jugoslavien (SR Serbien), är en serbisk (bosniakisk) fotbollsspelare (mittfältare) som spelar för Djurgårdens IF i Allsvenskan.

Klubbkarriär

Åtvidabergs FF 
Radetinac kom 2006 till Åtvidabergs FF från Linköpings FF. Han gjorde sin ligadebut den 15 mars 2010 i en 0–2 förlust mot Örebro SK. Han blev stor hjälte när han den 18 oktober 2009 sköt Åtvidabergs FF till Allsvenskan.

Mjällby AIF 
Han skrev på ett tvåårskontakt med Mjällby den 23 december 2011 och återförenas då med sin gamle tränare som köpte honom till Åtvidabergs FF, Peter Swärdh.

Djurgårdens IF 
Den 9 augusti 2013 presenterades Radetinac som Djurgårdens nyförvärv med ett kontrakt som sträckte sig till och med säsongen 2016. I november 2016 förlängdes kontraktet med tre år och i slutet av oktober 2019 förlängdes det med ytterligare två år, en vecka senare vann han sitt första SM-guld när Djurgården hämtade upp underläge 2-0 till 2-2 på Östgötaporten och därmed stod som vinnare av Allsvenskan.

I mars 2021 förlängde Radetinac sitt kontatrakt över säsongen 2022, och i januari 2023 kom och Djurgården och Radetinac överrens om ytterligare två år.

Karriärstatistik

Källor

Externa länkar 

Profil på Åtvidabergs FF:s officiella webbplats
Haris Radetinac på transfermarkt.co.uk

Serbiska fotbollsspelare
Spelare i Åtvidabergs FF
Spelare i Mjällby AIF
Spelare i Djurgårdens IF Fotboll
Spelare i Fotbollsallsvenskan
Spelare i Superettan
Födda 1985
Levande personer
Män
Personer från Novi Pazar
Svenska mästare i fotboll